Гёдеке () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Гёдеке, Арнольд Генрих (1844—1892) — немецкий историк и педагог.
 Гёдеке, Карл (1814—1887) — немецкий литературовед и писатель.
  (1843—1912) — немецкий банкир и промышленник, брат Арнольда Гёдеке. 
   (род. в 1961) — немецкий художник, сценограф и дизайнер костюмов.
 Гёдеке, Фридрих Вильгельм фон (1771–1857) — нидерландский и люксембургский военачальник и государственный деятель немецкого происхождения.

См также 
 Гёдекер, Кик (; 1901—1977) — нидерландский футболист и журналист.